855 год соответствует 6363 году от сотворения всего мира.

События

Весна 
 30 апреля — Кордова. Христианские мученики Аматор, Пётр и Людовик.

Осень 
 После смерти Лотаря I Срединное королевство по франкским обычаем разделено на три части между сыновьями короля Прюмским договором. Людовик получил Италию, Карл — Прованс, Лотарь II — Лотарингию.

Неизвестные времена года 
 Карл Лысый рукоположил своего сына Карла Дитя королём Аквитании, но Пипин II, бывший король не сдался и попросил помощи у викингов. Его силы, впрочем, потерпели поражение от Карла в битве под Пуатье.
 Кирилл и Мефодий задумали идею создать славянскую азбуку.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 855 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 855 году
 29 сентября — Лотарь I (795—855) — император Запада, король Италии и герцог Лотарингии, старший сын Людовика Благочестивого и Ирменгарды.

См. также